Blagnac est un centre commercial situé dans la banlieue toulousaine, à Blagnac, dans le département de la Haute-Garonne

Le centre commercial Blagnac a été cré par Rémy Nauleau un adhérent Leclerc Toulousain? A l’ouverture le centre commercial est composé d'un Hypermarché Leclerc et d'une galerie commercial de 80 commerces essentiellement des commerçants locaux. Il s'étend à l'époque sur près de 50 000m². Les premières années sont difficiles car le centre est dans un quartier pas totalement urbanisé mais rapidement le centre commercial prend sa place dans le paysage commercial toulousain .   

En 2004, Rémy Nauleau, a choisi de s'associer avec la société parisienne Klépierre. L'opération est estimée entre 50 et 60 millions d'euros. En échange de cette vente Rémy Nauleau s'engage a réaliser une extension du même montant .  

L'extension de 40 boutiques (11 000m²) est inaugurée en 2008 avec des enseignes peu présente dans la région toulousaine comme  H & M, Zara, IKKS, Mango, Nature et découvertes . Un parking silo de 3000 places a également été créé, l'ensemble de l'investissement se chiffre à 117 millions d'euros permettant la création de 200 emplois . 

Aujourd’hui le centre commercial  est détenu par Klépierre (53,6%) et BNP Paribas Assurance via sa compagnie d'assurance-vie Cardif (46,4%). Le centre commercial est fréquenté par 7 millions de personnes et réalise 300 millions d'euros de chiffre d'affaires  .

Notes et références 

Blagnac